Michałowice je název několika obcí v Polsku

 Michałowice (gmina Długołęka) – ves v Dolnoslezském vojvodství, v okrese Wrócław, součást gminy Długołęka
 Michałowice (gmina Sobótka) – ves v Dolnoslezském vojvodství, v okrese Wrócław, součást gminy Sobótka
 Michałowice (okres Brzeg) – ves v Opolském vojvodství, v okrese Brzeg, součást gminy Lubsza
 Michałowice (okres Grójec) – ves v Mazovském vojvodství, v okrese Grójec, součást gminy Mogielnica
 Michałowice (okres Kazimierza Wielka) – ves v Svatokřížském vojvodství, v okrese Kazimierza Wielka, součást gminy Czarnocin
 Michałowice (okres Kladsko) – ves v Dolnoslezském vojvodství, v okrese Kladsko, součást gminy Mezilesí
 Michałowice (okres Krakov) – vesnice v Malopolském vojvodství, v okrese Krakov
 Michałowice (okres Pruszków), do konce roku 2012 Michałowice-Osiedle – vesnice, (spíše předměstské sídliště), v Mazovském vojvodství, v okrese Pruszków 
 Michałowice (okres Skierniewice) – ves v Lodžském vojvodství, v okrese Skierniewice, součást gminy Kowiesy
 Michałowice (okres Strzelin) – ves v Dolnoslezském vojvodství, v okrese Strzelin, součást gminy Borów

 Michałowice (Piechowice) – (německy Kiesewald), část města Piechowice v okrese Krkonoše
 Michałowice-Wieś – vesnice v Mazovském vojvodství, v okrese Pruszków, součást gminy Michałowice

Reference